Východní Krušné hory je oblast v Krušných horách. Tento název může být:
 Přírodní park Východní Krušné hory – přírodní park mezi Petrovicemi a Cínovcem
 Ptačí oblast Východní Krušné hory – ptačí oblast, součást soustavy Natura 2000, mezi Petrovicemi a Mníškem u Nové Vsi v Horách

Související články 
 Východní Krušnohoří – evropsky významná lokalita, součást soustavy Natura 2000, mezi Tisou a Jirkovem